A Rudar (délszláv nyelveken bányászt jelent) szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Rudar Pljevlja, montenegrói labdarúgócsapat
 Rudar Prijedor, bosznia-hercegovinai labdarúgócsapat
 Rudar Probistip, macedón labdarúgócsapat
 Rudar Velenje, szlovén labdarúgócsapat